Кубок Сербії з футболу 2012–2013 — 7-й розіграш кубкового футбольного турніру в Сербії. Титул вперше здобула Ягодина.

Календар

Попередній раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|5 вересня 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|12 вересня 2012

|}

1/16 фіналу 
Команда Вождовац пройшла до наступного раунду після жеребкування.

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|26 вересня 2012

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|24 жовтня 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|31 жовтня 2012

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|21 листопада 2012

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align="center"|13 березня/17 квітня 2013

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Кубок Сербії на soccerway 

2012—2013
Сербія
Сербія
2012 у сербському спорті
2013 у сербському спорті